Меморіал Таля 2010 — п'ятий міжнародний шаховий турнір, який проходив з 4 по 18 листопада 2010 року в Москві в демонстраційному залі .

В рамках Меморіалу Таля також проходив Чемпіонат світу з бліцу 2010 року.

Меморіал Михайла Таля (класичні шахи) 
•	Категорія турніру — ХХІ (середній рейтинг — 2757).

Розклад змагань 

•	Ігрові дні: 5-8, 10-14 листопада

•	Вихідний день: 9 листопада

Учасники

Рух за турами

Турнірна таблиця

Чемпіонат світу з бліцу 
Чемпіонат світу з бліцу 2010 року, шостий за ліком, проходив уже традиційно (втретє) в рамках Меморіалу Таля.

Регламент турніру 
Змагання проводилися по круговій системі, кожен із двадцяти учасників грав з кожним суперником білими та чорними фігурами.

Контроль часу: 3 хвилини на партію + 2 секунди на хід.

Розклад змагань 
 1 день (16 листопада) —- 1-14 тури;
 2 день (17 листопада) —- 15-28 тури;
 3 день (18 листопада) —- 29-38 тури;

Початок турів: 16-17 листопада — 14-00, 18 листопада — 12-00. Час київський.

Учасники 
У фінальному турнірі чемпіонату взяли участь 20 шахістів, зокрема:

 8 учасників основного турніру Меморіалу Таля з класичних шахів, а саме: Левон Аронян, Володимир Крамник, Олександр Грищук, Шахріяр Мамед'яров, Сергій Карякін, Павло Ельянов, Борис Гельфанд, Хікару Накамура.

Двоє шахістів взяли самовідвід. Ван Хао виїхав на Азіатські олімпійські ігри, тоді як Олексій Широв вирішив зробити паузу після семитурнірного марафону.

 5 учасників - переможців двоколового відбіркового турніру (9 турів за швейцарською системою), який пройшов в рамках Аерофлот Опен 18 лютого 2010р., а саме: Максим Ваш'є-Лаграв, Ян Непом'ящий, Рауф Мамедов, Борис Савченко, Борис Грачов.

Бу Сянджи, здобув теж право грати у фінальному турнірі, але як і Ван Хао вирішив грати на Азійських олімпійських іграх.

 7 учасників - по запрошенню організаторів, а саме: чемпіон світу з бліцу 2009 року Магнус Карлсен, Теймур Раджабов, Петро Свідлер, Сергій Мовсесян, Дмитро Андрєйкін, Фабіано Каруана та Руслан Пономарьов.

Турнірна таблиця чеміонату світу з бліцу

Посилання 
 Меморіал Таля на ChessPro.ru  
 Меморіал Таля 2010 на russiachess.org 
 Меморіал Таля 2010 на chess.co.uk  
 Результати відбіркового турніру в рамках Аерофлот Опен  

Меморіал Таля
2010 у Росії
2010 у шахах
Листопад 2010